Белый свет:

 Белый свет (миф.) — мир, планета Земля со всем её животным и растительным миром.
 Белый свет — электромагнитное излучение видимого диапазона.
 Белый свет () — голландская драма 2008 года, режиссёр Жан ван Де Вельде.
 Белый свет () — американский короткометражный фильм 2009 года, режиссёр Алиа Раза.
 Белый свет - российский фольклорный музыкальный ансамбль.

Топоним 
 Белый Свет - заброшенное село в Братском районе Иркутской области, центральная усадьба колхоза имени Калинина.